Rajh ist der Familienname folgender Personen:

 Miroslav Rajh, kroatischer Politiker
 Yazeed al Rajh, saudischer Rallyefahrer